Matthew Stewart puede referirse a:

 Matthew Stewart, (1717–1785), matemático escocés.

 Matthew Stewart, filósofo y escritor estadounidense.